Bouteville est le nom d'une commune française du département de la Charente, mais peut aussi faire référence à :

Patronyme 
La famille de Montmorency-Bouteville est une ancienne famille noble française, connue pour son implication dans l'administration militaire française :
 Élisabeth-Angélique de Montmorency-Bouteville, duchesse de Châtillon, duchesse de Mecklembourg-Schwerin (1627-1695), noble française ;
 François-Henri de Montmorency-Bouteville, duc de Piney-Luxembourg, comte de Bouteville et comte de Luxe (1628-1695), noble français, maréchal de France ;
 François de Montmorency-Bouteville (1600-1627), gentilhomme français ;
 François II de Montmorency-Bouteville, seigneur du Hallot et de Bouteville, baron de Chantemerle (v. 1556-1592), militaire français, gouverneur de Rouen et de Gisors ;
 Henri de Montmorency-Bouteville, comte de Luxe (1597-1616), vice-amiral de France ;
 Louis de Montmorency-Bouteville, seigneur de Bouteville et de Préci, comte de Luxe (1560-1615), vice-amiral de France.
Autres personnalités :
 Louis-Ghislain de Bouteville du Metz (1746-1821), homme politique et magistrat français.

Toponyme 
 Le château de Bouteville, dans la commune de Bouteville.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme